Устилуг — місто у Володимирському районі Волинської області.
 Устилуг — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Польщею;
 Устилуг — вантажно-пасажирська станція Львівської залізниці.